La Coupe d'Autriche de volley-ball féminin est organisée par la Fédération autrichienne de volley-ball (Österreichischen Volleyballverband-ÖVV), elle a été créée en 1980.

Généralités

Historique

Palmarès

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Autriche de volley-ball féminin
 Coupe d'Autriche de volley-ball masculin

Liens externes 
  Site officiel de la fédération

Compétition de volley-ball en Autriche